Catharina van Navarra (1470 – Mont-de-Marsan, 12 februari 1517) was van 1483 tot 1517 koningin van Navarra. Ze was ook gravin van Foix en Bigorre, burggravin van Béarn en vorstin van Andorra. Zij was de laatste vorst die over het hele koninkrijk Navarra heerste. Tijdens haar koningschap werd Opper-Navarra geannexeerd door Aragon. De laatste jaren van haar leven regeerde ze alleen over Neder-Navarra, haar grondgebied ten noorden van de  Pyreneeën.

Biografie 
Catharina van Navarra was de dochter van Gaston V van Foix, prins van Viana, en Magdalena van Valois, een zuster van de Franse koning Lodewijk XI. Ze was de zuster van Frans I van Foix, die van van 1479 tot 1483 koning van Navarra was. Na de dood van haar broer besteeg ze de troon, tot 1494 onder de regentschap van haar moeder.

Op 14 juli 1484 trouwde ze met Johan van Albret (Johan III van Navarra); beiden werden dezelfde maand in Pamplona, de hoofdstad van Navarra, gekroond. Het recht op de troon van Catharina van Navarra werd echter aangevochten door haar oom, Johan van Foix, Burggraaf van Narbonne. Hij voerde aan dat de Salische Wet de erfopvolging door vrouwen verbood; deze wet is echter nooit toegepast in Navarra dat in zijn geschiedenis al enkele regerende vorstinnen had gekend. Johan van Foix slaagde er niet in de troon te veroveren. De door hem veroorzaakte burgeroorlog duurde tot 1497 en eindigde in het voordeel van Catharina van Navarra. Bij het in Tarbes gesloten vredesakkoord moest Johan van Foix zijn aanspraken opgeven. Hij stierf in 1500.

In 1505 trouwde koning Ferdinand II van Aragon met Germaine van Foix, een dochter van Johan van Foix. Zij was een nicht van de Franse koning Lodewijk XII. Dit was een huwelijk om politieke redenen die te maken hadden met de betrekkingen tussen Aragon en Frankrijk, en niet met de verhouding tussen Aragon en Navarra. Nadat haar enige broer Gaston van Foix, hertog van Nemours, op 11 april 1512 tijdens de Slag bij Ravenna was gedood, gaf Ferdinand II opdracht aan zijn veldheer Fadrique I Álvarez de Toledo, 2e hertog van Alba, om eerst Pamplona en vervolgens heel Opper-Navarra te bezetten. Paus Julius II keurde deze annexaties goed en ook de Navarese cortes (hofraad) stemde er in 1513 mee in. Vanaf dat moment was Navarra ten zuiden van de Pyreneeën geen onderdeel meer van het koninkrijk Navarra.

Catharina van Navarra regeerde na 1512 alleen over Neder-Navarra, haar grondgebied ten noorden van de Pyreneeën. Na haar dood werd ze opgevolgd door haar zoon Hendrik.

Kinderen 
Catharina van Navarra en Johan III van Navarra hadden de volgende kinderen:
 Anna van Navarra (1492 – 1532)
 Magdalena van Navarra (1494 – 1504)
 Catharina van Navarra (1495 – 1532), abdis in Caen
 Johanna van Navarra (1496)
 Quiteria van Navarra (1499 –  1536), abdis in Montivilliers
 Andreas Phoebus van Navarra (1501 – 1503)
 Hendrik II van Navarra (1503 –1555), getrouwd met Margaretha van Valois (1492-1549)
 Buenaventura van Navarra (1505 – 1510/1511)
 Martinus van Navarra (ca. 1506 – 1512)
 Frans van Navarra (1508 – 1512)
 Karel van Navarra ( 1510 – 1528), overleden in krijgsgevangenschap
 Isabella van Navarra (1513/1514 – 1555), getrouwd met René I, burggraaf van Rohan.

Voorouders

Koning van Navarra
Graaf van Foix
Graaf van Bigorre
Burggraaf van Béarn
Vorst van Andorra
Huis Foix
Persoon in de 15e eeuw
Navarra, C